La Beta Ethniki 2004-2005 è la 46ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 2005-2006
      Retrocesse in Gamma Ethniki 2005-2006

Note 

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2004
Calcio nel 2005